Кубок УЕФА по мини-футболу 2009—2010 — 9-й розыгрыш кубка. Чемпионом стал португальский клуб «Бенфика», обыгравший в финале испанский клуб «Интер Мовистар».

Этапы розыгрыша 
 Предварительный раунд (15-23 августа 2009)
 Основной раунд (26 сентября − 4 октября 2009)
 Элитный раунд (14-22 ноября 2009)
 Финал Четырёх (22-25 апреля 2010)

Предварительный раунд

Группа A 
 Варна, 20-23 августа 2009

Группа B 
 Никосия, 17-20 августа 2009

Группа C 
 Требине, 17-20 августа 2009

Группа D 
 Хельсинки, 20-23 августа 2009

Группа E 
 Вильнюс, 19-22 августа 2009

Группа F 
 Вена, 19-22 августа 2009

Группа G 
 Скопье, 21-23 августа 2009

Основной раунд

Группа 1 
 Будапешт, 1-4 октября 2009

Группа 2 
 Прага, 28 сентября — 1 октября 2009

Группа 3 
 Шарлеруа, 30 сентября - 3 октября 2009

Группа 4 
 Любляна, 1-4 октября 2009

Группа 5 
 Загреб, 1-4 октября 2009

Группа 6 
 Бухарест, 1-4 октября 2009

Элитный раунд

Группа A 
 Сан-Мартино-ди-Лупари, 19-22 ноября 2009

Группа B 
 Лиссабон, 19-22 ноября 2009
Подробности матчей с участием «ВИЗ-Синары» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа C 
 Прага, 8-11 ноября 2008

Группа D 
 Баку, 19-22 ноября 2009

Финал Четырёх 

 Лиссабон, 22-25 апреля 2010

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу на сайте УЕФА

Кубок УЕФА по мини-футболу